Чи́стых — русская фамилия.

Известные носители 
 Чистых, Илья (творческий псевдоним Илья Мозги; род. 1988) — российский художник
 Чистых, Ольга Александровна (род. 1942) — народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации.